Kämpfer steht für:
 Beteiligter an einem Wettkampf, siehe Kampf
 Kämpfer (Architektur), vorspringende Platte von Pfeilern oder Säulen
 Kämpfer, Riegel bei Türen oder Fenstern, siehe Kämpferfenster
 Champion (Kämpfer), auch Kempe oder Kämpe, Lohnkämpfer im Mittelalter
 Kombattant, kämpfender Kriegsteilnehmer nach den Bestimmungen des humanitären Völkerrechts

Werktitel:
 Kämpfer (Film), deutscher Film von Gustav von Wangenheim (1935/1936)
 Kämpfer (Light Novel), japanische Reihe von Toshihiko Tsukiji (ab 2006)
 Der Kämpfer, französischer Spielfilm von Robin Davis (1983)

Kämpfer oder Kaempfer ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kaempfer (1658–1743), deutscher Orientalist, Pfarrer und Hebraist
 Christian Kämpfer (* 1971), deutscher Schauspieler
 Eduard Kämpfer (1859–1926), deutscher Maler
 Engelbert Kaempfer (1651–1716), deutscher Arzt und Forschungsreisender

 Frank Kämpfer (1938–2010), deutscher Historiker

 Hedwig Kämpfer (1889–1947), deutsche Politikerin (USPD)
 Horst Kämpfer (1941–1995), deutscher Radrennfahrer
 Michael Kämpfer (1970–2022), deutscher Cartoonist
 Peter Christian Kämpfer, (1702–1755), deutscher Professor der Physik und Metaphysik
 Ulf Kämpfer (* 1972), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, Oberbürgermeister von Kiel
 Walter Kämpfer (1914–1998), Schweizer Jurist und Richter
 Wilhelm Kämpfer, deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Kaempfer (1923–2009), deutscher Schriftsteller

Siehe auch
 Kämpfertyp (Geflügel), Form der Haushühner 

 Kaempfert (Begriffsklärung)
 Kampf (Begriffsklärung)